Зайдер, Мейер (? — 1930) — преступник, сутенёр; убил Григория Котовского.
 Зайдер, Мориц (нем. Moritz Seider; 6 апреля 2001, Целль, Германия) — немецкий хоккеист, защитник клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз».

См. также 
 Зандер